Bürgerfunk steht für:

 Bürgerfunk in Nordrhein-Westfalen
 Bürgerrundfunk, Modell der Bürgerbeteiligung beim Lokalrundfunk
 Offener Kanal, Hörfunk- oder Fernsehsender, dessen Programm Bürger gestalten und verantworten